Ostrava Open 2021, właśc. J&T Banka Ostrava Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2021 z cyklu Ostrava Open rozgrywany w dniach 20–26 września 2021 roku w Ostrawie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 565 530 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Czechach